Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (semifinali)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Alberto Berasategui (finale)
 Bernd Karbacher (primo turno)

 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Horacio de la Peña (semifinali)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1993
ATP Tour 1993